Gary Mason pode se referir a:
 Gary Mason (futebolista) (nascido em 1979), futebolista escocês 
 Gary H. Mason, produtor
 Gary Mason (motociclista) (nascido em 1979), motociclista britânico
 Gary Mason (pugilista) (1962-2011), pugilista britânico

Desambiguações de antropônimos